Балаир — топонимы:
 Балаир — село в Талицком городском округе Свердловской области.
 Балаир — деревня в Абатском районе Тюменской области.
 Балаир — река в России, протекает в Свердловской области, Тюменской области, Курганской области